Zweigler ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Zweigler (1920–?), deutscher Klempner und Politiker (LDPD). 
 Nicole Zweigler (* 1990), deutsche Fußballspielerin
 Steven Zweigler (* 1966), deutscher Fußballspieler